Die Abkürzung HWB steht für:
 Hochwaldbahn
 Heizwärmebedarf eines Gebäudes
 Huttwil-Wolhusen-Bahn, ehemalige Schweizer Bahngesellschaft

Abkürzung